On Every Street, een album van Dire Straits uit 1991
On Every Street, een nummer van Dire Straits uit 1992